Круши́на слаби́тельная, или Жо́стер слабительный () — кустарник; вид рода  семейства Крушиновые.

В Толковом словаре Владимира Даля зафиксировано слово «жостер», равно относящееся к видам  и Крушина слабительная.

Ботаническое описание 

Крушина слабительная — кустарник примерно 3 м высоты, с оттопыренными ветвями. Кора молодых побегов серебристо-серого цвета, позже становится буро-чёрной. Растение легко отличить по прямым колючкам, в которые превращаются верхушки ветвей.

Супротивные листья с черешками, яйцевидные или эллиптические, слегка заострённые, глянцевитые, с тремя парами дугообразных боковых жилок, по краю городчато-пильчатые.
 
В пазухах листьев располагаются собранные пучками по 10—15 в зонтики четырёхчленные неприметные зеленовато-жёлтые цветки. Цветёт с мая по июнь.

Формула цветка:  и . 
Из цветков развиваются округлые плоды — ценокарпные костянки — размером с горошину, сначала зелёные, потом чернеющие. Косточки выпуклые со спинной стороны и со слабой гранью с брюшной. В отличие от них косточки ядовитых плодов близкородственного вида крушины ольховидной плосковыпуклые, с хрящеватым двойным «клювиком».

Распространение и среда обитания 
Крушина слабительная растёт как на солнечных сухих местах, так и на влажных почвах в заболоченных лесах. Встречается по канавам и у заборов, в зарослях кустарников, на кладбищах, по лесным опушкам и на болотах.

Распространена в Европе, Западной Сибири, Казахстане и Средней Азии, на Кавказе. Растёт по склонам холмов и речных долин, куртинами в степи, по склонам гор до 1700 м над уровнем моря, на галечниках. Местами образует довольно обширные заросли.

Химический состав 
Во всех частях растения (в коре, листьях, почках и плодах) крушины содержатся антрагликозиды, которые обусловливают основное фармакологическое действие препаратов из растения. Основными антрагликозидами являются биозиды: глюкофрангулин А (6α-L-рамнозил-8β-D-глюкозид франгула-эмодина), глюкофрангулин В (6α-D-апиофуранозил-8β-D-глюкозид франгула-эмодина); монозиды франгулин А и франгулин В.

В листьях до 700 мг% витамина С.

Хозяйственное значение и применение 
Лекарственное, красильное растение, дающее почти всю цветовую гамму красителей; обеспечивает очень стойкое окрашивание шёлковых, шерстяных и хлопчатобумажных тканей, почти не выгорающих на солнце. Используется также для получения древесины.

Медонос. Даёт пчёлам поддерживающий взяток после главных весенних медоносов. На влажных местах под пологом леса нектароносность увеличивается. Мёд жёлтый, не засахаривается.

Из листьев делали концентрат для витаминизации пищевых продуктов.

Медицинское применение 
В качестве лекарственного сырья используют собранные поздней осенью зрелые и высушенные плоды крушины слабительной ().

Состав веществ, определяющих слабительное действие, близок к веществам из коры крушины ломкой. Антрагликозид (антроновый гликозид) — франгулярозид и его производные глюкофрангулин, эмодин и франгулин определяют физиологическое действие крушины. Первичный антрагликозид франгулярозид обладает рвотным действием, а окисленные формы — слабительным.

Примечания

Литература 
 Д. А. Муравьёва. Фармакогнозия. — М., 1978
 Єлін Ю. Я., Зерова М. Я., Лушпа В. І., Шаброва С. І. Дари лісів. — Киев: Урожай, 1979

Ссылки 

 

Медоносы
Лекарственные растения
Красильные растения
Крушиновые